Möholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Möholmen, Pargas, Åboland, 
 Möholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Mödholmen
Mörholmen
Jungfruholmen

Robotskapade Finlandförgreningar